Musta ist 

Wendisch Musta, eine Wüstung in Polen
 der Familienname von Perlat Musta (* 1958), albanischer Fußballer
 der italienische Name der maltesischen Stadt Mosta